Mace kan syfta på följande:

 Mace – en engelsk term för en kinesisk måttenhet

Geografi

Antarktis 

 Mount Mace,

Frankrike 

 Macé, departementet Orne i regionen Normandie, 

Robotskapade Antarktisförgreningar